Deze hits stonden in 2012 op nummer 1 in de Nederlandse Top 40.

Externe link 
 Officiële website

2012
Muziek in 2012